Антуа́н Руссе́ль (; , Рубе, Франция) — французский хоккеист, нападающий. Лидер среди всех французских хоккеистов в истории НХЛ по сыгранным матчам, голам, передачам, очкам и штрафным минутам.

Карьера 
9 сентября 2010 года, после четырёх сезонов, проведённых в юниорской лиге Квебека, был приглашён в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Бостон Брюинз». В сезоне 2010/11 выступал за фарм-клубы «Бостона» — «Провиденс Брюинз» из АХЛ и «Рединг Роялз» из ECHL. В сентябре 2011 года форвард попробовал свои силы в тренировочном лагере клуба «Ванкувер Кэнакс», и хотя пробиться в состав «Ванкувера» ему не удалось, 3 октября с ним заключил однолетний контракт фарм-клуб «Ванкувера» — «Чикаго Вулвз» из АХЛ.

2 июля 2012 года подписал двухлетний контракт с клубом «Даллас Старз». Первую половину сезона провёл в фарм-клубе «Далласа» — «Техас Старз», а с окончанием локаута в НХЛ дебютировал в основном составе «Далласа» — первый матч в НХЛ провёл 1 февраля 2013 года против «Финикса» и отличился заброшенной шайбой. За 39 матчей в дебютном сезоне в НХЛ набрал 14 очков.

В составе сборной Франции принял участие в 5 чемпионатах мира. 9 мая 2013 года забил победный гол в матче против сборной России — Франция выиграла со счётом 2:1.

В сезоне 2017/18 набрал 17 (5+12) очков в 73 матчах при полезности «+1» и заработал 126 штрафных минут. Летом 2018 года подписал 4-летний контракт с «Ванкувер Кэнакс» на 12 млн. долларов. В сезоне 2018/19 сыграл 65 матчей и набрал рекордное в карьере 31 очко (9+22).

23 июля 2021 года был обменян в «Аризону Койотис» как часть сделки по трейду Оливера Экман-Ларссона и Коннора Гарленда в «Ванкувер».

Статистика

Клубная

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Франции
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной Франции по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Шикутими Сагенинс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Техас Старз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Аризона Койотис»